Насту́рция, или Капуци́н () — род травянистых растений семейства Настурциевые, включающее в себя около 90 видов родом из Центральной и Южной Америки.

Синонимы

Ботаническое описание 

Настурции — однолетние и многолетние травянистые растения с ветвистым, сочным стеблем и яркими, красочными соцветиями. Часто встречаются в виде лиан.

Листья очерёдные, обычно лопастные, щитовидные или пальчатораздельные, цельнокрайные, во многих случаях с длинным черешком по центру.

Цветки одиночные, обоеполые, пазушные, зигоморфные, приятно пахнущие. Каждый цветок состоит из 5 (редко более) лепестков, стольких же чашелистиков, трёхкамерной завязи и воронкообразной трубки с нектаром. Чаще всего цвет цветков жёлтый или красный. Основные опылители — насекомые (мухи, пчёлы, шмели). Настурция пятилистная (Tropaeolum pentaphyllum) опыляется с помощью колибри.

Плод сборный, состоит из трёх округлых почковидных, морщинистых долей. Семена округло-почковидные. Цветки, плоды и стебли обладают лечебными свойствами, могут быть использованы в кулинарии.

Значение и применение 
Некоторые виды, такие как ,  и , часто выращиваются в садах и парках. Всего известно около 25 культивируемых настурций. Наиболее холодостойким растением считается  из Чили — корни этого многолетнего растения в состоянии выдерживать морозы до −20 °C. Иногда также к настурциям ошибочно относят некоторые водные растения из семейства Капустные.

Классификация

Таксономия 
Род Настурция входит в семейство  порядка .

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 88 видов:

Примечания

Ссылки 

 

Настурциевые
Пряности
Флора Центральной Америки
Флора Южной Америки